Gaya – miasto w Nigrze
 Gaja – miasto w Indiach w stanie Bihar
 Gaya – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych
 Gaya – starożytne królestwo koreańskie